Girlfriends oder girl friends steht für:

 Girlfriends (Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom
 Girlfriends (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift für Mädchen
 Girlfriends (Film), US-amerikanischer Film von Claudia Weill (1978)
 Girlfriends (Band), US-amerikanische Pop-Punk-Band 
 girl friends – Freundschaft mit Herz, ZDF-Fernsehserie
 Wir beide! (in Japan GIRL FRIENDS) ist eine Mangaserie

Siehe auch:
 Girlfriend
 The Girl Friend